Cystococcus är ett släkte av insekter. Cystococcus ingår i familjen filtsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Filtsköldlöss
Cystococcus